Розес (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 45,90 км². Население — 20 418 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 61 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница    
 Fundación Roses Història i Natura    
 Página web oficial del Puerto deportivo de Roses
 Roses — informationes
 Roses en CapCreus online
 Mapa guía Callejero de Rosas   
 [www.ahoi.es/ Puertos deportivo]   
 Informació de Roses 
 Гостиницы и рестораны 

Муниципалитеты Жироны